Villarzel, commune suisse du canton de Vaud
 Villarzel-Cabardès, commune française du département de l'Aude
 Villarzel-du-Razès, commune française du département de l'Aude